Lake Murray bezeichnet:
 Lake Murray, größter See Neuguineas
 Lake Murray (Kalifornien), Stausee in San Diego
 Lake Murray (Louisiana), See im US-Bundesstaat Louisiana
 Lake Murray (Oklahoma), See in den USA, entwässert über den Hickory Creek zum Lake Texoma
 Lake Murray (South Carolina), Stausee des Saluda River in den USA
 Lake Murray (Meteorit), ein Eisenmeteorit, der in der Nähe des gleichnamigen Sees in Oklahoma, USA, gefunden wurde